Hart House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Hart House (Delaware), ID-Nr. 73000544
 Hart House (East Baton Rouge Parish, Louisiana), ID-Nr. 80001715
 Hart House (Orleans Parish, Louisiana), ID-Nr. 84001339
 Hart House (Massachusetts), ID-Nr. 90000239
 Hart House (New York), ID-Nr. 05001535
 Hart House (South Carolina), ID-Nr. 77001236